Glabrotheca är ett släkte av svampar. Glabrotheca ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Glabrotheca